Rognon est un mot français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anne Marie Rognon (1969-), plasticienne française
 Charles Rognon (1861-1911), gouverneur du Sénégal
 Henri Rognon (1925-1944), résistant français
 Patrice Rognon (1966-), judoka français
 Pierre Rognon (1930-2010), géographe et géologue français

Toponyme 

 Rognon : hameau de la commune de Rebecq (province du Brabant wallon en Belgique)

 Rognon : commune française, située dans le département du Doubs
 Bourdons-sur-Rognon : commune française, située dans le département de la Haute-Marne
 Lanques-sur-Rognon : commune française, située dans le département de la Haute-Marne
 Montot-sur-Rognon : commune française, située dans le département de la Haute-Marne

Hydronyme 

 Rognon : rivière de la Haute-Marne
 Rognon : rivière de la Haute-Saône

 Rivière aux Rognons, un affluent de la rivière Jeannotte, coulant dans la municipalité de Lac-Édouard et dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec
 Lac aux Rognons (Lac-Croche) est traversé par la rivière Métabetchouane, dans Lac-Croche, dans la MRC de La Jacques-Cartier, dans la Capitale-Nationale, au Québec

Autres 
 Rognon : nom usuel pour désigner le rein d'un animal en cuisine (rognons de bœuf, de mouton, de porc, de veau ou de lapin)
 Rognon blanc : nom usuel pour désigner un testicule en cuisine
 Rognon : petit bloc minéral arrondi enveloppé d'une roche différente (ex: rognon de silex)

Patronyme français
Toponymie française